Der Begriff Stufentheorie wird in unterschiedlichen Kontexten benutzt:

 Stufentheorie des Marxismus, in der politischen Philosophie für die marxistische Theorie eines Klassenkampfes
 Stufentheorie (Rostow), Entwicklungstheorie des amerikanischen Ökonomen Walt Whitman Rostow
 Stufentheorie von Nolan, Theorie über die Entwicklung der betrieblichen Informationstechnologie
 Stufentheorie (Harmonik), Methode zur Untersuchung der Harmonik eines Musikstückes
 in der Psychologie für Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung
 in der Entwicklungspsychologie für das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erik H. Erikson sowie das Modell der kognitiven Entwicklung von Jean Piaget
 Dreistufentheorie, eine vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsprinzips
 Kulturstufentheorie (1959) nach Hans Bobek (Wirtschafts- und Sozialgeograph)

Die Stufentheorie als Begriff in der Wirtschaft steht für:

 die Wirtschaftsstufentheorie
 die Stufentheorie der Internationalisierung oder Lerntheorie der Internationalisierung